Pavel Viktorovitch Torgaïev - en russe : , et en anglais : - (né le  à Gorki en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1982, il commence sa carrière avec le Torpedo Gorki dans le championnat d'URSS. Il est choisi en 1994 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en , en . En 1995, il part alors en Amérique du Nord et découvre la LNH. Il a également joué avec le Lightning de Tampa Bay. Il a par la suite évolué en Suisse, Finlande et Russie. Il met un terme à sa carrière en 2005.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe de Russie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques de 1994.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1982-1983 || Torpedo Gorki || URSS|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1983-1984 || Torpedo Gorki || URSS || 27|| 2|| 3|| 5|| 8|| || || || || 
|- 
| 1984-1985 || Torpedo Gorki || URSS || 47|| 11|| 5|| 16|| 52|| || || || || 
|-
| 1985-1986 || Torpedo Gorki || URSS || 38|| 1|| 4|| 5|| 18|| || || || || 
|- 
| 1986-1987 || Torpedo Gorki || URSS || 40|| 6|| 9|| 15|| 30|| || || || || 
|-
| v || Torpedo Gorki || URSS || 25|| 7|| 4|| 11|| 14|| || || || || 
|- 
| 1987-1988 || Torpedo Gorki || Vyschaïa Liga || 36|| 21|| 3|| 24|| 36|| || || || || 
|-
| 1988-1989 || Torpedo Gorki || URSS || 26|| 6|| 3|| 9|| 17|| || || || || 
|- 
| 1989-1990 || Torpedo Gorki || URSS || 48|| 18|| 5|| 23|| 64|| || || || || 
|-
| 1990-1991 || Torpedo Nijni Novgorod|| URSS || 37|| 10|| 5|| 15|| 22|| || || || || 
|- 
| 1991-1992 || Torpedo Nijni-Novgorod || URSS || 36|| 11|| 2|| 13|| 42|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Torpedo Nijni-Novgorod || Superliga|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| TPS Turku|| SM-liiga|| 47|| 19|| 11|| 30|| 60|| 3|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 1994-1995|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 50|| 13|| 18|| 31|| 44|| 4|| 0|| 1|| 1|| 25
|- 
| 1995-1996|| Flames de Saint-Jean|| LAH|| 16|| 11|| 6|| 17|| 18|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1995-1996|| Flames de Calgary|| LNH|| 41|| 6|| 10|| 16|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1996-1997|| HC Lugano|| LNA|| 34|| 18|| 21|| 39|| 87|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Flames de Saint-Jean||  LAH|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1997-1998|| HC Davos||  LNA|| 38|| 20|| 27|| 47|| 85|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Fribourg-Gottéron||  LNA|| 26|| 15|| 11|| 26|| 36|| || || || || 
|- 
| 1999-2000|| Ice Dogs de Long Beach|| LIH|| 36|| 8|| 9|| 17|| 47|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1999-2000|| Flames de Calgary|| LNH|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1999-2000|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001|| Torpedo Nijni-Novgorod || Superliga|| 24|| 6|| 6|| 12|| 14|| || || || || 
|- 
| 2001-2002|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 46|| 11|| 17|| 28|| 40|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 41|| 2|| 8|| 10|| 38|| 12|| 1|| 2|| 3|| 8
|- 
| 2003-2004|| Torpedo Nijni-Novgorod || Superliga|| 56|| 4|| 10|| 14|| 72|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 57|| 6|| 8|| 14|| 58|| --|| --|| --|| --|| --

| 55|| 6|| 14|| 20|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1966
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Attaquant de hockey sur glace